Die Ninja ZX-10 R ist ein Motorrad der Kategorie Superbikes des japanischen Herstellers Kawasaki.

Als Antwort auf Regeländerungen in der Superbike-Weltmeisterschaft wird sie seit dem Jahr 2004 an Stelle der ZX-7 R gebaut. 2006 erhielt das Modell eine umfangreiche optische und technische Überarbeitung. Im Jahr 2008 wurde eine komplett neu entwickelte Version vorgestellt.

Modell 2004/2005 (ZXT 00 C)

Motor

Getriebe

Rahmen

Bremsen

Abmessungen

Modell 2006/2007 (ZXT 00 D)

Technische Daten

Motor

Getriebe

Rahmen

Abmessungen

Elektrische Anlage

Farben

Siehe auch 
 ZX-R Baureihe

Weblinks 

 Ninja ZX-10R auf der Website von Kawasaki Deutschland
 Nürburgring in 7:50 Minuten auf Ninja ZX-10R (YouTube)

ZX-10R